Il termine C19 o C-19 può riferirsi a:

C-19 Alpha, tre aerei acquistati dallo US Army Air Corps nel 1931
Boeing C-19, designazione militare per il Boeing 747 serie 100
 Un tipo di Connettore IEC
 C-19, il nome di uno degli androidi presenti nella serie di Dragon Ball
 C19 – negli scacchi, codice ECO di alcune linee della variante Rubinstein della difesa francese